La Federazione Italiana Karate, nota anche con l'acronimo FIK, è una associazione non affiliata al C.O.N.I..

Nasce il 24 maggio 2008 a Roma, su iniziativa di un gruppo di maestri e dirigenti di karate,a differenza di altre federazioni multidisiplinari quali la FIJLKAM e la FIKTA pratica solo la disciplina del karate.

Fa parte dell'International Karate Union, IKU, in federazione internazionale rappresenta l'Italia.

Manifestazioni ed eventi 
La Federazione Italiana Karate organizza eventi di Karate a livello nazionale ed internazionale, tra i più rilevanti ci sono:
Nazionali: Stage nazionale, Golden CUP, Grand Prix, (riservate alle cinture marroni e nere e valevoli per la Classifica Azzurrabili) e Coppa Italia (riservate alle cinture Colorate) ;
Internazionali: Campionato Europeo IKU;  Asian Championship IKU, Campionato del mondo WKC;

Voci correlate 
 Federazione Europea di Karate
 World Karate Federation
 Lotta
 Karate
 Arte marziale

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
  IKU (International Karate Union)
  WKU (World Karate Union)

Federazioni di arti marziali
Federazioni di karate
Arti marziali in Italia